Christian Gailly – scrittore francese
 Étienne Gailly – maratoneta belga
 Paul Gailly – pallanuotista belga